Wisner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wisner (* 1938), US-amerikanischer Diplomat
 Frank Gardiner Wisner (1909–1965), leitender amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter und Anwalt
 Henry Wisner (1720–1790), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Wisner (1931–2018),  US-amerikanischer Pianist, Komponist und Arrangeur
 Moses Wisner (1815–1863), US-amerikanischer Politiker

Wisner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wisner (Louisiana)
 Wisner (Michigan)
 Wisner (Minnesota)
 Wisner (Mississippi)
 Wisner (Nebraska)
 Wisner (New York)

Siehe auch:
 Wiesner
 Wißner
 Wisner von Morgenstern, erloschenes Adelsgeschlecht der ungarischen Kronlande